Der Mannschaftsmehrkampf der Frauen im Turnen bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin fand am 12. August auf der Dietrich-Eckart-Freilichtbühne statt.

Es war zugleich der einzige Turnwettkampf für Frauen bei den Spielen. Es wurden keine Medaillen an einzelnen Geräten vergeben.

Format 
Jede der acht teilnehmenden Nationen stellte acht Athletinnen. Geturnt wurde am Stufenbarren, am Sprung und auf dem Schwebebalken. Dabei absolvierten die Turnerinnen an jedem der Geräte eine Pflichtübung und eine eigene Kür.

Die Punkte aus beiden der Pflicht und der Kür wurden addiert und ergaben die Gesamtpunktzahl für jenes Gerät. Die Punktzahl der jeweils sechs Athletinnen einer Nation, welche an allen drei Geräten die meisten Punkte erzielten, floss dabei in die Wertung des Mannschaftsmehrkampfs ein. Die schlechtesten zwei Ergebnisse waren Streichergebnisse. Des Weiteren gab es noch zwei Gruppenübungen, welche in die Mannschaftswertung mit einflossen.

Ergebnisse 
Am Ende des Wettkampfs stand als Olympiasieger die Mannschaft des Deutschen Reichs fest. Silber ging an die Tschechoslowakei und Bronze gewannen die ungarische Mannschaft.

Weblinks 

 Ergebnisse bei Sports-reference.com (englisch)

Mannschaftsmehrkampf Frauen